Un gourdin (ou massue) est une des armes les plus primitives, arme dite de mêlée ou de contact qui semble avoir été universellement utilisée par l'homme.

 Charles Gourdin, né près de Paris en 1928, est un spécialiste français de l’École lyonnaise de peinture.
 Edward Gourdin (Edward Orval « Ned » Gourdin) (né le  à Jacksonville - mort le  à Quincy) est un athlète américain spécialiste du saut en longueur.
 François-Philippe Gourdin, né le  à Noyon et mort le  à Bonsecours, est un érudit, homme de lettres et bibliothécaire français.
 Henri Gourdin est un écrivain de langue française né le  à Uccle (Belgique).
 Philippe Gourdin, né le  à Paris,  est un auteur de romans et de nouvelles. Il écrit des textes pour jeunes et adultes.

Voir aussi :
 
 Gourdinne, localité située en Belgique.